Dans la Rome antique plusieurs personnes ont porté le nom Marcus Arrecinus Clemens :

 Marcus Arrecinus Clemens (préfet en 38) ;
 Marcus Arrecinus Clemens (préfet en 70), fils du précédent.